

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Gniewowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo 
 Gniewowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel